Luis Campos peut désigner :
 Luis Campos, directeur sportif portugais ;
 Luis Campos, athlète salvadorien ;
 Luis Campos, batteur américain du groupe Collinz Room ;
 Luís Campos e Cunha, homme politique portugais.
 Luis Campos, né le , nageur mexicain.